Јаворњик може бити:

 Јаворњик (Јесењик), град у округу Јесењик, Оломоуцки крај, Чешка Република
 Јаворњик (Бенешов), насељено мјесто у округу Бенешов, Средњочешки крај, Чешка Република
 Јаворњик (Свитави), насељено мјесто у округу Свитави, Пардубички крај, Чешка Република
 Јаворњик (Усти на Орлици), насељено мјесто у округу Усти на Орлици, Пардубички крај, Чешка Република
 Јаворњик (Ходоњин), насељено мјесто у округу Ходоњин, Јужноморавски крај, Чешка Република